Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации — исполнительный орган представительства президента Российской Федерации в федеральных округах. Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в федеральном округе является структурным подразделением Администрации президента Российской Федерации и осуществляет свои полномочия на основании Указа президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».

Состоит (в зависимости от федерального округа) из:
 заместителей полномочного представителя президента Российской Федерации;
 помощников полномочного представителя президента Российской Федерации;
 главных федеральных инспекторов;
 начальников департаментов аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации;
 представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей (назначаются из числа главных федеральных и федеральных инспекторов).

См. также 
 Федеральные округа Российской Федерации
 Администрация Президента Российской Федерации

Ссылки 
 Центральный федеральный округ. Официальный сайт
 Северо-западный федеральный округ. Официальный сайт
 Приволжский федеральный округ. Официальный сайт
 Южный федеральный округ. Официальный сайт
 Северо-Кавказский федеральный округ. Официальный сайт
 Уральский федеральный округ. Официальный сайт
 Сибирский федеральный округ. Официальный сайт
 Дальневосточный федеральный округ. Официальный сайт

Федеральные округа Российской Федерации